|-
| 14301 - || 5205 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14302 - || 5482 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14303 - || 1144 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14304 - || 3417 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14305 - || 3437 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14306 - || 4327 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14307 - || 4336 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14308 - || 5193 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 14309 Defoy || A908 SA || 22 septembrie 1908 || Vienna || J. Palisa
|-
| 14310 Shuttleworth || 1966 PP || 7 august 1966 ||  || 
|-
| 14311 - ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 14312 Polytech ||  || 26 octombrie 1976 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 14313 Dodaira ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 14314 Tokigawa ||  || 18 februarie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14315 Ogawamachi ||  || 12 martie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14316 Higashichichibu ||  || 12 martie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 14317 Antonov ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 14318 Buzinov ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 14319 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || 
|-
| 14320 - ||  || 27 octombrie 1978 || Palomar || C. M. Olmstead
|-
| 14321 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14322 Shakura || 1978 YM || 22 decembrie 1978 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 14323 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14324 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14325 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 14326 - || 1980 BA || 21 ianuarie 1980 ||  || 
|-
| 14327 Lemke ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 14328 - || 1980 VH || 8 noiembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 14329 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14330 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14331 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14332 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14333 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14334 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 14335 Alexosipov ||  || 3 septembrie 1981 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 14336 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 14337 - ||  || 16 noiembrie 1981 ||  || 
|-
| 14338 Shibakoukan ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 14339 Knorre || 1983 GU || 10 aprilie 1983 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 14340 ||  || 2 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14341 ||  || 4 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14342 Iglika || 1984 SL || 23 septembrie 1984 ||  || 
|-
| 14343 ||  || 18 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14344 ||  || 15 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14345 - || 1985 PO || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 14346 Zhilyaev ||  || 23 august 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 14347 ||  || 11 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14348 - ||  || 20 octombrie 1985 ||  || 
|-
| 14349 Nikitamikhalkov ||  || 22 octombrie 1985 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 14350 - ||  || 1 noiembrie 1985 || La Silla || 
|-
| 14351 - ||  || 6 septembrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 14352 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14353 ||  || 23 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14354 Kolesnikov ||  || 21 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14355 - ||  || 30 septembrie 1987 ||  || 
|-
| 14356 - ||  || 21 septembrie 1987 || Kleť || 
|-
| 14357 || 1987 UR || 22 octombrie 1987 || Toyota || K. Suzuki, T. Urata
|-
| 14358 ||  || 19 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14359 - ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14360 Ipatov ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14361 Boscovich || 1988 DE || 17 februarie 1988 ||  || 
|-
| 14362 - || 1988 MH || 16 iunie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14363 - ||  || 8 septembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 14364 - ||  || 8 septembrie 1988 ||  || 
|-
| 14365 Jeanpaul ||  || 8 septembrie 1988 ||  || F. Börngen
|-
| 14366 Wilhelmraabe ||  || 8 septembrie 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 14367 Hippokrates ||  || 8 septembrie 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 14368 || 1988 TK || 3 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 14369 || 1988 UV || 18 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 14370 - ||  || 12 noiembrie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14371 - ||  || 12 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 14372 Paulgerhardt ||  || 9 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 14373 - || 1989 LT || 3 iunie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14374 || 1989 SA || 21 septembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 14375 || 1989 SU || 29 septembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 14376 ||  || 28 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14377 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14378 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14379 - ||  || 22 octombrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 14380 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 14381 || 1990 CE || 1 februarie 1990 ||  || 
|-
| 14382 Woszczyk ||  || 2 martie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14383 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14384 ||  || 24 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14385 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14386 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14387 ||  || 25 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14388 ||  || 29 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14389 ||  || 26 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14390 ||  || 26 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14391 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14392 ||  || 11 septembrie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 14393 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14394 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 14395 Tommorgan ||  || 15 octombrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 14396 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14397 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14398 - ||  || 14 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14399 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 14400 Baudot ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-